Slovo Kameňák může znamenat:

Místopisný název 
sídel:
 1. Kameňák (Moravany) – lokalita obce Moravany v okrese Hodonín 
 2. Kameňák (Vlčková) – lokalita obce Vlčková v okrese Zlín 
 3. Kameňák (Jistebník) – lokalita obce Jistebník v okrese Nový Jičín 
kopců:
 6. Kameňák (Chřiby) (451 m) – vrch jižně od obce Kostelany v okrese Kroměříž 
 7. Kameňák (Všerubská vrchovina) (751 m) – vrch západně od vsi Svatá Kateřina, části obce Chudenín v okrese Klatovy 
vodních ploch:
 9. Kameňák (potok) – potok v obci Kamenná v okrese Třebíč 
 10. Kameňák (rybník, Studená) – rybník severně od obce Studená v okrese Jindřichův Hradec 
 11. Kameňák (rybník, Pacov) – rybník na severovýchodním okraji města Pacov v okrese Pelhřimov 
a jiných:
 15. Ranč Kameňák – jezdecký areál jižně od městyse Doubravice nad Svitavou v okrese Blansko 

Název Kameňák bývá také užíván jako lidový název pro různá místa, jako například Kamenný Dvůr, Kamenný Újezd, a pod.

Film a televize 
 česká filmová série
 Kameňák (film) – film Zdeňka Trošky z roku 2003
 Kameňák 2 – film Zdeňka Trošky z roku 2004
 Kameňák 3 – film Zdeňka Trošky z roku 2005
 Kameňák 4 – film Jána Nováka z roku 2013
 Vánoční Kameňák – film F. A. Brabce z roku 2015
 Kameňák (seriál) – český televizní seriál z roku 2019, vycházející z filmové série

Další významy 
 kameninový hrnec
 druh vtipu – vtip s drsnou nebo paradoxní pointou
 tvrdý hřib nebo nářečně křemenáč
 holub „kameňák“ – varianta názvu tmavošedě zbarveného holuba domácího – Holub domácí 'Kamenáč'
 ořech „kameňák“ – vlašský ořech s velmi silnou a tvrdou skořápkou zarostlou do jádra, též zvaný „kamenáč“

Reference

Související články 
 kamenáč
 Kamenjak